Faf de Klerk – rugbista a 15 sudafricano
Frederik de Klerk – politico sudafricano, premio Nobel per la pace, figlio di Johannes
Johannes de Klerk – politico sudafricano
Peter de Klerk – pilota automobilistico sudafricano